, ou « Je suis ici » en anglais peut faire référence à :

 I Am Here, titre original de Un enfant dans la tête, un film germano-danois réalisé par Anders Morgenthaler en 2014 ;
 I Am Here, un film documentaire chinois réalisé par Lixin Fan en 2014.

Voir aussi 
 I'm Here